Комната для курения:
 другое название курительной комнаты
 Комната для курения (фильм)